dos municipis d'Albània:
 Shushicë, Elbasan, al Districte d'Elbasan
 Shushicë, Vlorë, al Districte de Vlorë 
 Shushicë (riu), un riu al Districte de Vlorë